Юлия Владимировна Чекалёва (6 февраля 1984 года, Вологда) — российская лыжница, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года, призёр этапов Кубка мира, победительница Универсиады, многократная чемпионка России, мастер спорта международного класса. 

Рост 165 см

В браке с Курицын Алексей

Дети Матвей Курицын

Карьера 
В Кубке мира Чекалёва дебютировала 21 января 2006 года, в декабре 2007 года впервые в карьере попала в тройку лучших на этапе Кубка мира, в эстафете. Всего имеет на своём счету 5 попаданий в тройку лучших на этапах Кубка мира — дважды в эстафетах, серебро в скиатлоне 7,5+7,5 км на предолимпийском Кубке мира в Сочи в январе 2013 года, бронза в королевском марафоне 30 км свободным стилем в Хольменколлене в марте 2013 года, золото в скиатлоне 7,5+7,5 км на этапе Кубка мира в Рыбинске в январе 2015 года.  . Лучшим достижением Чекалёвой в общем итоговом зачёте Кубка мира является 16-е место в сезоне 2010/11.

За свою карьеру принимала участие в трёх чемпионатах мира, лучший результат 3-е место в гонке на 10 км на чемпионате мира 2013 года в Валь-ди-Фьемме, в эстафете — 3-е место на том же чемпионате.

Использует лыжи производства фирмы Fischer, ботинки Alpina.

Результаты

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта

Дисквалификация 
1 декабря 2017 года решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил аннулированы результаты, полученные Юлией на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, и она пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх.. 1 февраля 2018 года пожизненное отстранение отменено CAS.

Примечания

Ссылки 
 

Лыжники России
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Мастера спорта России международного класса
Чемпионы России по лыжным гонкам
Лыжники, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Спортсмены Вологды